Pravda (traslitterazione del cirillico пра́вда) è un termine slavo che significa verità.

Nell'Unione Sovietica il termine è stato usato per denominare l'organo di stampa del Partito Comunista e ha così raggiunto notorietà internazionale.

Stampa
 Komsomol'skaja Pravda – è un quotidiano russo fondato nel 1925, già organo ufficiale dell'organizzazione giovanile del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.
 Pravda (Slovacchia) – quotidiano slovacco fondato nel 1945.

Diritto
 Russkaja Pravda – Codice legislativo medievale della Rus' di Kiev e dei principati nati dalla sua dissoluzione.

Fumetti
 Pravda, la survireuse – Fumetto di Guy Peellaert uscito nel 1967.

Cinema
 Pravda – Film diretto da Jean-Luc Godard uscito nel 1969.

Persone
 Alexander Pravda – Astronomo slovacco.
 Christian Pravda (8 marzo 1927-11 novembre 1994) – sciatore alpino austriaco, campione del mondo nel 1954.